Tabu — conceito antropológico que denota algo considerado proibido por determinada população
Taboo —  cantor e rapper norte-americano (Black Eyed Peas)

Ou ainda:
Tabu (filme de 1931) — do alemão F. W. Murnau
Tabu (filme de 1982) — do brasileiro Júlio Bressane
Tabu (filme de 2012) — do português Miguel Gomes
Tabu (caderno) — secção do jornal português Sol
Taboo (série de TV) — britânica exibida na BBC One e na FX (EUA)
Gohatto — filme de Nagisa Oshima (1999), intitulado Tabu

Música
Taboo (álbum) — da banda japonesa Buck-Tick
Taboo (canção) — canção do cantor porto-riquenho Don Omar